L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Taro Daniel remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Robert Lindstedt celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Argentin Horacio Zeballos, du Croate Borna Ćorić, du Serbe Filip Krajinović, de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov et de l’Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par John Millman, Taro Daniel, Malek Jaziri, Mikhail Youzhny et Dušan Lajović.

Pendant le tournoi 
La tête de série  et  mondial Marin Čilić s'incline dès son entrée en lice contre Malek Jaziri (). Il annonce par la suite souffrir du genou et déclare forfait pour le Masters de Madrid la semaine suivante.

En remportant le titre en double, le Suédois Robert Lindstedt signe la  victoire de sa carrière dans la discipline.

Lauréats 
Taro Daniel remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Malek Jaziri.

En double, Dominic Inglot et Robert Lindstedt décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ben McLachlan et Nicholas Monroe. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (WTA 2018)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Istanbul
Tennis en mai 2018
Sport en Turquie en 2018